Małgorzata Lewińska ur.1971 aktorka
 Pelagia Lewińska 1907-2004 komunistka
 Irena Lewińska 1917 -1992 śpiewaczka

Zobacz też 
 Lewiński